Jean Rességuié dit Jano Rességuié, né le  à Montauban, est un journaliste sportif, commentateur sportif et animateur de radio français.

Parcours 
Originaire de Montauban en Tarn-et-Garonne. Jean Rességuié a commencé sa carrière à Bas Quercy Radio, la première radio libre de la ville. Après des piges à Sud Radio, il se fait repérer par RMC. En 1989, il décroche un CDI et devient correspondant permanent à Toulouse. Jusqu'en 1997, il alterne les reportages au service des informations générales dans la région et les commentaires des matchs de football du Toulouse Football Club et de rugby du Stade toulousain.

Il s'installe ensuite à Sète puis à Monaco, où se trouve le siège de RMC, et se spécialise dans le sport. Il couvre notamment la Coupe du monde de football 1998, la Coupe du monde de rugby 1999 avec Didier Beaune et Alain Gaillard et le Championnat d'Europe de football 2000 avec Didier Beaune et Bernard Bosquier.

La « voix du foot » sur RMC (depuis 2001) 
En , à la suite du rachat de RMC par Alain Weill, la station déménage à Paris. Jean Resseguié présente d'abord le journal des sports dans la matinale présentée par Yvon Le Gall puis Jean-Jacques Bourdin avant de devenir la « voix du foot ». Il couvre pour les grands événements de football : Coupe du monde 2002, Euro 2004, Coupe du monde 2006, Euro 2008, Coupe du monde 2010, Euro 2012, Coupe du monde 2014, Euro 2016, Coupe du monde 2018, Coupe du monde féminine 2019, Euro 2020 et Euro féminin 2022.

Le , Jano Rességuié devient présentateur de Larqué Foot dit la « messe du foot » avec Jean-Michel Larqué chaque dimanche matin de  à  ainsi que le vendredi de  à  à partir du . De  à , il accompagne Luis Fernandez dans Luis attaque du lundi au jeudi de  à , puis de  à , il présente Coach Courbis avec Rolland Courbis du mardi au jeudi de  à .

En , il arrête la présentation des émissions afin de se consacrer aux commentaires de matchs, notamment l'Équipe de France (qu'il suit depuis 1999), la Ligue des champions, la Ligue Europa, les coupes nationales (Coupe de France, Coupe de la Ligue) en semaine, et le grand match de Ligue 1 du dimanche soir.

Le , Jano Rességuié célèbre ses 30 ans d'antenne sur RMC.

Depuis , il commente la Ligue Europa sur RMC Story et la Ligue des champions sur RMC Sport. Le , il commente la finale de la Ligue des champions avec Éric Di Meco sur BFM TV. Le , il commente une nouvelle finale de Ligue des champions à la télévision, avec Jérôme Rothen sur RMC Story.

Autres 
Le , Jano Rességuié est chroniqueur, avec une autre personnalité de radio Eugène Saccomano (RTL), dans l'émission C Samedi Foot animée par Francesca Antoniotti et Lionel Rosso sur CFoot. La chaîne cesse d'émettre fin mai 2012.

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 Vert de rage, éditions Calmann-Lévy, avec Jean-Michel Larqué et Hugues Berthon, 2010
 Les secrets d'un fiasco, éditions du Toucan, avec Jean-Michel Larqué et Hugues Berthon, 2010

Journaliste français du XXIe siècle
Journaliste sportif français
Commentateur sportif français
Personnalité masculine française de la radio
Collaborateur de RMC
Correspondant radio à Toulouse
Animateur sur RMC
Spécialiste de sport à la radio
Naissance en octobre 1963
Naissance à Montauban